

Май 
 6 мая — Тразамунд, король вандалов (496—523).

Август 
 6 августа — Гормизд, Папа Римский (514—523).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Арефа Эфиопский, христианский мученик.
 Гвинлиу Бородатый, правитель Гвинлуга (до 523).
 Филоксен Маббугский, один из крупнейших, наряду с Севиром Антиохийским и Иаковом Серугским, богословов-монофизитов начала VI века.

0523
Умершие в 523 году